Катрин Троаллик () — французский политик, депутат Национального собрания, член Социалистической партии Франции.

Биография 
Родилась 10 мая 1974 году в пригороде Гавра Сент-Адрессе (департамент Приморская Сена). Изучала историю в университете Руана, получила степень магистра в области современной истории.

Вступив в 2001 году в ряды Социалистической партии, Катрин Троаллик с 2005 года работает в партийных структурах Гавра. В 2007 году была заместителем Акилино Мореля, кандидата социалистов по 6-му избирательному округу департамента Приморская Сена, но он не смог даже выйти во 2-й тур. В 2008 году безуспешно пыталась пройти в Совет департамента Приморская Сена от кантона Гавр-2. В том же году вошла в список социалистов на муниципальных выборах и стала членом городского совета Гавра. В 2010 году по списку социалистов она была избрана в состав Совета региона Верхняя Нормандия.

На выборах в Национальное собрание в 2012 году Катрин Троаллик стала кандидатом социалистов по 8-му избирательному округу департамента Приморская Сена. В 1-м туре она заняла первое место, опередив на 83 голоса кандидата коммунистов Жана-Пьер Лекока, и в соответствии с предвыборным соглашением между левыми партиями он снял свою кандидатуру во 2-м туре.

На выборах в Национальное собрание в 2017 году вновь баллотировалась по 8-му избирательному округу департамента Приморская Сена, заняла шестое место в 1-м туре с 6 % голосов и сдала мандат депутата Национального собрания.

Занимаемые выборные должности 
09.03.2008 — 26.06.2012 — член совета города Гавр 
21.03.2010 — 31.12.2015 — член совета региона Верхняя Нормандия 
20.06.2012 — 20.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 8-го избирательного округа департамента Приморская Сена.

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Приморская Сена

Примечания

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)